562-й истребительный авиационный полк ПВО (562-й иап ПВО) — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, вошедшая в состав ВВС России.

Наименования полка 
 562-й истребительный авиационный полк ПВО.
 562-й истребительный авиационный полк;
 562-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (полевая почта) 15414.

История и боевой путь полка 
562-й истребительный авиационный полк сформирован в сентябре 1941 года на основании приказа ВВС МВО № 00127 от 07.09.1941 года и приказа 6-го иак ПВО № 0026 от 12.09.1941 года в составе 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Московской зоны ПВО на основе 12-го и 121-го истребительных авиационных полков по штату 015/174 на самолётах Як-1.

С 15 сентября 1941 года полк в составе 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Московской зоны ПВО вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах Як-1. Полк осуществлял прикрытие города и военных объектов Москвы с воздуха, помимо выполнения задач ПВО вылетал на прикрытие своих войск, штурмовку войск противника, действуя в интересах командования наземных фронтов.

Полк базировался на аэродромах Ватулино, Кубинка, Козельск и Инютино (Калужская область).

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 10 октября 1941 года: командир полка майор Негода А. И., пилотируя Як-1, в воздушном бою в районе Семёновское — Шахово сбил тяжёлый немецкий истребитель Messerschmitt Bf.110.

5 апреля 1942 года полк вместе с 6-м иак ПВО вошёл в состав войск Московского фронта ПВО, 10 апреля переформирован по штату 015/134. 9 июня 1943 года в связи с преобразованием 6-го иак ПВО в 1-ю воздушную истребительную армию Московского фронта ПВО вошёл во вновь сформированную в составе этого объединения 318-ю истребительную авиадивизию ПВО.

4 июля 1943 года Московский фронт ПВО преобразован в Особую Московскую армию ПВО в составе Западного фронта ПВО. Зимой 1943/1944 года в дополнение к Як-1 получил на вооружение истребители Як-9. 24 декабря 1944 года из расформированной Особой Московской армии ПВО вместе с 318-й иад ПВО передан в состав войск Центрального фронта ПВО. 3 мая 1945 года полк передан из 318-й иад ПВО в состав 317-ю истребительную авиадивизию ПВО Центрального фронта ПВО.

День Победы 9 мая 1945 года полк встретил на аэродроме Инютино.

Всего в составе действующей армии полк находился: с 15 сентября 1941 года по 1 октября 1943 года.

Всего за годы войны полком:
 Совершено боевых вылетов — 3163.
 Сбито самолётов противника — 49, из них:
 бомбардировщиков — 19;
 истребителей — 17;
 разведчиков — 2.
 Уничтожено самолётов на аэродромах — 5.
 Уничтожено при штурмовках:
 автомашин — 116;
 танков — 28;
 фургонов — 35;
повозок — 66;
 батарей крупнокалиберной ЗА — до 5;
 батарей ЗА — до 6;
 батарей ПА — до 4.
 Свои потери:
 боевые
 лётчиков — 13, из них:
 погибло в воздушных боях — 4
 погиб при таране —1
 сбито ЗА — 5
 не вернулось с боевого задания — 3
 самолётов — 17
 небоевые
 лётчиков — 2
 самолётов — 4

Командир полка 
 капитан, майор Негода Алексей Иванович, 07.09.1941 — 11.03.1943
 подполковник Лашин Владимир Леонидович, 11.03.1943 — 27.06.1943
 майор Приймук Георгий Фомич, 27.06.1943 — 08.1945

Послевоенная история полка 

После войны полк продолжал входить в состав 317-й истребительной авиационной дивизии ПВО. До 1951 года продолжал эксплуатировать истребители Р-39 «Аэрокобра». Базировался на аэродроме Ермолино до июля 1950 года, после чего перебазировался на аэродром Кимры.

В сентябре 1951 года полк в составе 315-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан из 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО 64-й воздушной истребительной армии ПВО в ВВС Северо-Кавказского военного округа и перебазировался на аэродром Крымск. В 1951 года полк перевооружён на реактивные истребители МиГ-15, а с 1953 года — МиГ-17.

В июле 1954 года полк вместе с 315-й истребительной авиационной дивизией из ВВС Северо-Кавказского военного округа передан в состав Северо-Кавказской армии ПВО. После расформирования 315-й истребительной авиационной дивизии в апреле 1960 года полк вошёл в состав 12-го корпуса ПВО Бакинского округа ПВО. С 15 марта 1980 года полк вместе с 12-м корпусом ПВО передан в состав 8-й отдельной армии ПВО. В марте 1986 года полк вместе с 12-м корпусом ПВО передан в состав 19-й отдельной армии ПВО. В октябре 1992 года 19-я отдельная армия ПВО расформирована, корпус переименован в 51-й корпус ПВО. Полк вместе с 51-м корпусом ПВО переданы в состав 4-й воздушной армии, с 1 июня 1998 года — 4-я армия ВВС и ПВО.

В 2001 году полк расформирован в 51-м корпусе ПВО на аэродроме Крымск.

Отличившиеся воины 
  Калабушкин Иван Николаевич, старший лейтенант, командир эскадрильи 562-го истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 667.
  Родионов Михаил Александрович, младший лейтенант, командир звена 562-го истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Митрофанов Фёдор Васильевич, лётчик полка с 1942 года по октябрь 1943 года, старший лейтенант, удостоен звания Героя Советского Союза будучи командиром эскадрильи 445-го истребительного авиаполка 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года. Золотая Звезда № 792.
 Родченко, Виктор Александрович, сержант, лётчик 562-го истребительного авиационного полка, 9 октября 1941 года совершил огненный таран. Сведений о наградах не имеется.

Лётчики-асы полка 
Лётчики-асы полк, сбившие более 5 самолётов противника в воздушных боях.

Известные люди служившие в полку 
 военный летчик В. В. Цымбал — служил в полку  c  1987 года по 2001 год,  в 1987 году проходя службу в 941-м ИАП протаранил норвежский самолет-разведчик P-3B Orion над Баренцевым морем.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Копии выписок из журнала боевых действий 562 иап. Период с 01.03.1945 по 31.03.1945 г. 
 Выписки из журнала боевых действий 562 иап. Период с 01.02.1945 по 28.02.1945 г. 
 Выписки из журнала боевых действий 562 иап. Период с 01.02.1945 по 28.02.1945 г. 
 Боевой состав ВВС 
 562nd Fighter Aviation Regiment PVO 
 562-й истребительный авиационный полк ПВО. Сайт «Авиаторы Второй мировой войны» 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2001 году
Участники битвы за Москву